Le  Grand Prix moto d'Espagne 2012 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2012. La compétition s'est déroulée du 27 au  sur le circuit permanent de Jerez devant plus de 103 728 spectateurs (184 160 sur les 3 jours).

C'est la  du Grand Prix moto d'Espagne.

Classement des MotoGP

Classement des Moto2

Classement des Moto3 

2012
Sport en Espagne en 2012
Espagne
Sport en avril 2012